La fine del mondo (The World's End) – film del 2013 diretto da Edgar Wright
The World's End – pub di Camden Town, Londra
The World's End – pub di Chelsea, Londra

Pagine correlate 
 World's End